McElhaney ist der Familienname folgender Personen:

 Douglas L. McElhaney (* 1947), US-amerikanischer Diplomat
 Ralph McElhaney (1870–1930), schottischer Fußballspieler